6-й чемпионат Европы по футболу — проходил на полях Италии с 11 по 22 июня 1980 года. В отличие от предыдущих турниров в финальной стадии впервые приняло участие 8 команд: 7 победителей отборочных групп и сборная Италии как хозяйка турнира (подобная льгота хозяевам также была предоставлена в первый раз). Изменилась и схема проведения чемпионата: 8 команд были разбиты на две подгруппы, победитель каждой из которых сразу выходил в финал, а команды, занявшие вторые места, разыгрывали бронзовые медали в матче за третье место (который был проведён на чемпионате Европы в последний раз).

В целом турнир выдался не очень интересным, запомнившись осторожной игрой многих команд, низкой результативностью (1,93 гола за игру), отсутствием интереса у болельщиков к матчам, а также беспорядками на трибунах, спровоцированными английскими фанатами.

Участники

Города и стадионы

Отборочные игры

Составы команд

Финальный турнир

Группа 1

Группа 2

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры 
3 мяча
  Клаус Аллофс

2 мяча
  Зденек Негода
  Хорст Хрубеш
  Кес Кист (1 — с пенальти)

Символическая сборная 
 В  Дино Дзофф
 З  Клаудио Джентиле
 З  Гаэтано Ширеа
 З  Карл-Хайнц Фёрстер
 З  Ханс-Петер Бригель
 П  Марко Тарделли
 П  Ян Кулеманс
 П  Бернд Шустер
 П  Ханси Мюллер
 Н  Карл-Хайнц Румменигге
 Н  Хорст Хрубеш
Источник: УЕФА

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о чемпионате
 Статистика чемпионата на RSSSF
 История Чемпионатов Европы. 1980. Италия

 
Июнь 1980 года
Футбол в Италии в 1980 году
Международные соревнования по футболу в Италии